Amaranthus prostratus  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Amaranthus prostratus descrita por Bast. es el Amaranthus blitum de L.
Amaranthus prostratus descrita por Balb. es el Amaranthus deflexus de L.

Referencias